Bregazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bregazzi (1839–1885), deutscher Fotograf
 Ralf Bregazzi (1925–1984), deutscher Schauspieler